Negret ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro José Negret (1949–1998), kolumbianischer Ornithologe und Naturschützer
 Edgar Negret (1920–2012), kolumbianischer Bildhauer